Jules Doinel (1842-1902) est un archiviste et occultiste français ; 
 Antoine Doinel est un personnage cinématographique, apparaissant dans cinq films écrits et réalisés par François Truffaut et tous interprétés par Jean-Pierre Léaud.

Homonymie de patronyme